Saint Gratien désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes
 Gratien d'Amiens (), berger, martyr décapité ; fêté localement le 23 octobre. 
 Gratien de Toulon († vers 473), évêque de Toulon, martyr ; fêté localement le ?. 
 Gratien de Chalon († 652), dit saint Grat, évêque de Chalon-sur-Saône en Bourgogne ; fêté localement le 8 octobre.

Saint catholique
 Gratien de Kotour († 1509), pêcheur à Kotor au Monténégro, se convertit en entendant un sermon dans une église vénitienne et entra dans les ordres. Il devint le jardinier du monastère de Saint-Christophe des Ermites de Saint-Augustin, et dormait avec une pierre comme oreiller. Fêté localement le 22 décembre.

Références

Voir aussi 
 

Gratien
Gratien